Anang Hermansyah (nacido en Jember, Java Oriental, el 18 de marzo de 1969) es un cantante, compositor y productor. Su exesposa fue Krisdayanti, una cantante del género pop. En 2007, se convirtió en uno de los magistrados de la emisión de concurso de talento en RCTI, como el ídolo de Indonesia de 2007, ídolo de Indonesia de 2008, y de Indonesia Idol 2010.

Discografía 

 Álbumes
 Tania
 Biarkanlah
 Melayang
 Jatidiri
 Mata Cinta

Lista álbum "Eyes of Love"

Lado A 
 "Aku Lelakimu" (Pangky Jikustik)
 "Keajaiban Cinta" (Anang)
 "Keputusan" (Anang)
 "Kalbu" (feat. Shanty) (Anang)
 "Sekali Lagi" (Anang)
 "Pintaku" (Anang)

Lado B 
 "Berbunga Dusta" (Anang)
 "Kalah" (Anang)
 "Tamak" (Anang)
 "Kehilangan" (Anang)
 "Sampai Senja" (Anang)

 Bersama Krisdayanti:
 Kasih
 Buah Hati (1999)
 Makin Aku Cinta (2001)
 Menuju Terang (2002)
 Sepuluh Tahun Pertama (2006)
 Selusin (2009)

Enlaces externos 
 Profil  dan berita   di KapanLagi.com
 Profil di amild.com  

Cantautores de Indonesia